Humalasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Humalasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)
2. Humalasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (2 ha)
3. Humalasaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar